Ondřej Bláha (* 21. srpna 1992, České Budějovice) je český hokejový brankář, který hraje za LHK Jestřábi Prostějov. Svoje první hokejové krůčky udělal v Českých Budějovicích, kde také odchytal nejvíce sezón své dosavadní kariéry.

Kariéra 
Ondřej Bláha si zahrál za 2 týmy ve 2. lize, za 3 týmy ve WSM lize a nastoupil k jednomu zápasu Tipsport extraligy za Bílé Tygry z Liberce. Za ČEZ Motor České Budějovice odehrál 2 sezony na postu prvního brankáře a později se dostal na pozici třetího gólmana a proto ho ČEZ Motor uvolnil na měsíční hostování do Havířova. Postupně si zahrál za týmy ČEZ Motor České Budějovice, HC Vajgar Jindřichův Hradec, IHC Písek, HC Benátky nad Jizerou, AZ Residomo Havířov a VHK ROBE Vsetín.

Úspěchy 
Mezi největší úspěchy Ondřeje Bláhy patří jediný start v Tipsport extralize za tým Bílí Tygři Liberec, vítězství v základní části WSM ligy za ČEZ Motor České Budějovice s kterým se dostal 2x do neúspěšné baráže o extraligu.

Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC České Budějovice
Narození v Českých Budějovicích
Narození 21. srpna
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Muži